Чемпіонат Словаччини з футболу 1997/98 — 5-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словаччини. Чемпіонський титул вдруге здобули Кошиці.

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Спартак взяв участь у Кубку володарів кубків 1998—1999 як переможець Кубку Словаччини 1997—1998.

Позначення:

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Словаччини на rsssf 

1997—1998
Словаччина
Словаччина
1997 у словацькому спорті
1998 у словацькому спорті